Personen
 Ger van der Weerd (1914-2012), Nederlandse luchtvaartingenieur
 Gerard van der Weerd (1930-2012), Nederlandse dirigent
 Tom van der Weerd (1995), Nederlandse radio-dj

Zie ook
 Van der Weerden (doorverwijspagina)
 De Weerd (doorverwijspagina)